Los momentos puede referirse a:

 Los momentos, famosa canción del cantautor chileno Eduardo Gatti, antiguo músico de Los Blops.
 Los momentos / La mañana y el jardín, sencillo de 1971 de Los Blops que contiene como lado A a dicha canción.
 Los Momentos, sexto álbum de estudio de la cantante-compositora mexicana Julieta Venegas.